Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2012 waren das 118. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 19. bis 21. April 2012 in Treviso in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Dominic Jentsch, der den Spanier David Alcaide im Finale mit 8:1 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Italy Open 2012 auf der Website der Euro-Tour
 Italy Open 2012 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

118
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Treviso